Регби в Турции не очень популярный, но быстро развивающийся вид спорта.

Руководящий орган 
Руководящим органом является Турецкая федерация регби. Она, в свою очередь, совместно с федерацией бейсбола, софтбола и американского футбола находится под эгидой Турецкой федерации бейсбола и софтбола. Турецкая Федерация регби пока не входит в Международный совет регби.

История 
По иронии судьбы один из самых ранних матчей по регби в Турции был сыгран между австралазийскими и британскими войска в Дарданелльской кампании в Первой мировой войне. Несколько австралийских спортсменов были убиты во время нападения. В письме на имя Гарольда Остина, секретаря регбийного клуба «Манли», Том Ричардс говорит, что регби является «великолепным перерывом в утомительной рутине военной жизни, которое притупляет солдатский ум и приносит состояние общей небрежности».

Самыми старыми регбийными клубами в Турции являются «Истанбул Оттоманс», «Кадикой Регби», «Пумы (Гирне)», «Санкт Бенуа» и «Кок скул».

См. также 
 Сборная Турции по регби

Примечания